Sulpicia ist der Name zweier römischer Dichterinnen:

 Sulpicia die Ältere, eine Dichterin in augusteischer Zeit (2. Hälfte des 1. Jahrhunderts v. Chr.)
 Sulpicia die Jüngere, eine Dichterin in der 2. Hälfte des 1. Jahrhunderts n. Chr.

nl:Sulpicia